Дардански може да се отнася за:

 Дардан, легендарен прародител на дарданите;
 Дардани, племе от илирийски или тракийски произход;
 Дардания, историко-географска област в северозападна Мала Азия;
 Дардания, римска провинция на Балканите;

Дардански също може да се отнася за:

 едно от античните имена на остров Самотраки;
 едно от асирийските племена според Херодот;